Dit is een lijst van planetoïden 2201-2300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (2201) Oljato || 1947 XC || 12 december 1947 || H. L. Giclas
|-
| (2202) Pele || 1972 RA || 7 september 1972 || A. R. Klemola
|-
| (2203) van Rhijn || 1935 SQ1 || 28 september 1935 || H. van Gent
|-
| (2204) Lyyli || 1943 EQ || 3 maart 1943 || Y. Väisälä
|-
| (2205) Glinka || 1973 SU4 || 27 september 1973 || L. I. Chernykh
|-
| (2206) Gabrova || 1976 GR3 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2207) Antenor || 1977 QH1 || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2208) Puixkin || 1977 QL3 || 22 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2209) Tianjin || 1978 US1 || 28 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2210) Lois || 9597 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2211) Hanuman || 1951 WO2 || 26 november 1951 || L. E. Cunningham
|-
| (2212) Hephaistos || 1978 SB || 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (2213) Meeus || 1935 SO1 || 24 september 1935 || E. Delporte
|-
| (2214) Carol || 1953 GF || 7 april 1953 || K. Reinmuth
|-
| (2215) Sichuan || 1964 VX2 || 12 november 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2216) Kerch || 1971 LF || 12 juni 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (2217) Eltigen || 1971 SK2 || 26 september 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (2218) Wotho || 1975 AK || 10 januari 1975 || P. Wild
|-
| (2219) Mannucci || 1975 LU || 13 juni 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2220) Hicks || 1975 VB || 4 november 1975 || E. F. Helin
|-
| (2221) Chilton || 1976 QC || 25 augustus 1976 || Harvard Observatory
|-
| (2222) Lermontov || 1977 ST1 || 19 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2223) Sarpedon || 1977 TL3 || 4 oktober 1977 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2224) Tucson || 2528 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2225) Serkowski || 6546 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2226) Cunitza || 1936 QC1 || 26 augustus 1936 || A. Bohrmann
|-
| (2227) Otto Struve || 1955 RX || 13 september 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (2228) Soyuz-Apollo || 1977 OH || 19 juli 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2229) Mezzarco || 1977 RO || 7 september 1977 || P. Wild
|-
| (2230) Yunnan || 1978 UT1 || 29 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2231) Durrell || 1941 SG || 21 september 1941 || S. J. Arend
|-
| (2232) Altaj || 1969 RD2 || 15 september 1969 || B. A. Burnasheva
|-
| (2233) Kuznetsov || 1972 XE1 || 3 december 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2234) Schmadel || 1977 HD || 27 april 1977 || H.-E. Schuster
|-
| (2235) Vittore || 1924 GA || 5 april 1924 || K. Reinmuth
|-
| (2236) Austrasia || 1933 FX || 23 maart 1933 || K. Reinmuth
|-
| (2237) Melnikov || 1938 TB || 2 oktober 1938 || G. N. Neujmin
|-
| (2238) Steshenko || 1972 RQ1 || 11 september 1972 || N. S. Chernykh
|-
| (2239) Paracelsus || 1978 RC || 13 september 1978 || P. Wild
|-
| (2240) Tsai || 1978 YA || 30 december 1978 || Harvard Observatory
|-
| (2241) Alcathous || 1979 WM || 22 november 1979 || C. T. Kowal
|-
| (2242) Balaton || 1936 TG || 13 oktober 1936 || G. Kulin
|-
| (2243) Lönnrot || 1941 SA1 || 25 september 1941 || Y. Väisälä
|-
| (2244) Tesla || 1952 UW1 || 22 oktober 1952 || M. B. Protitch
|-
| (2245) Hekatostos || 1968 BC || 24 januari 1968 || L. I. Chernykh
|-
| (2246) Bowell || 1979 XH || 14 december 1979 || E. Bowell
|-
| (2247) Hiroshima || 6512 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2248) Kanda || 1933 DE || 27 februari 1933 || K. Reinmuth
|-
| (2249) Yamamoto || 1942 GA || 6 april 1942 || K. Reinmuth
|-
| (2250) Stalingrad || 1972 HN || 18 april 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (2251) Tikhov || 1977 SU1 || 19 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2252) CERGA || 1978 VT || 1 november 1978 || K. Tomita
|-
| (2253) Espinette || 1932 PB || 30 juli 1932 || G. van Biesbroeck
|-
| (2254) Requiem || 1977 QJ1 || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2255) Qinghai || 1977 VK1 || 3 november 1977 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2256) Wiśniewski || 4519 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2257) Kaarina || 1939 QB || 18 augustus 1939 || H. Alikoski
|-
| (2258) Viipuri || 1939 TA || 7 oktober 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2259) Sofievka || 1971 OG || 19 juli 1971 || B. A. Burnasheva
|-
| (2260) Neoptolemus || 1975 WM1 || 26 november 1975 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2261) Keeler || 1977 HC || 20 april 1977 || A. R. Klemola
|-
| (2262) Mitidika || 1978 RB || 10 september 1978 || P. Wild
|-
| (2263) Shaanxi || 1978 UW1 || 30 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2264) Sabrina || 1979 YK || 16 december 1979 || E. Bowell
|-
| (2265) Verbaandert || 1950 DB || 17 februari 1950 || S. J. Arend
|-
| (2266) Tchaikovsky || 1974 VK || 12 november 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (2267) Agassiz || 1977 RF || 9 september 1977 || Harvard Observatory
|-
| (2268) Szmytowna || 1942 VW || 6 november 1942 || L. Oterma
|-
| (2269) Efremiana || 1976 JA2 || 2 mei 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2270) Yazhi || 1980 ED || 14 maart 1980 || E. Bowell
|-
| (2271) Kiso || 1976 UV5 || 22 oktober 1976 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (2272) Montezuma || 1972 FA || 16 maart 1972 || T. Gehrels
|-
| (2273) Yarilo || 1975 EV1 || 6 maart 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (2274) Ehrsson || 1976 EA || 2 maart 1976 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (2275) Cuitlahuac || 1979 MH || 16 juni 1979 || H.-E. Schuster
|-
| (2276) Warck || 1933 QA || 18 augustus 1933 || E. Delporte
|-
| (2277) Moreau || 1950 DS || 18 februari 1950 || S. J. Arend
|-
| (2278) Götz || 1953 GE || 7 april 1953 || K. Reinmuth
|-
| (2279) Barto || 1968 DL || 25 februari 1968 || L. I. Chernykh
|-
| (2280) Kunikov || 1971 SL2 || 26 september 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (2281) Biela || 1971 UQ1 || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (2282) Andrés Bello || 1974 FE || 22 maart 1974 || C. Torres
|-
| (2283) Bunke || 1974 SV4 || 26 september 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2284) San Juan || 1974 TG1 || 10 oktober 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2285) Ron Helin || 1976 QB || 27 augustus 1976 || S. J. Bus
|-
| (2286) Fesenkov || 1977 NH || 14 juli 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2287) Kalmykia || 1977 QK3 || 22 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2288) Karolinum || 1979 UZ || 19 oktober 1979 || Ladislav Brožek
|-
| (2289) McMillan || 6567 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2290) Helffrich || 1932 CD1 || 14 februari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (2291) Kevo || 1941 FS || 19 maart 1941 || L. Oterma
|-
| (2292) Seili || 1942 RM || 7 september 1942 || Y. Väisälä
|-
| (2293) Guernica || 1977 EH1 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2294) Andronikov || 1977 PL1 || 14 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2295) Matusovskij || 1977 QD1 || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2296) Kugultinov || 1975 BA1 || 18 januari 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (2297) Daghestan || 1978 RE || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2298) Cindijon || 1915 TA || 2 oktober 1915 || M. F. Wolf
|-
| (2299) Hanko || 1941 SZ || 25 september 1941 || Y. Väisälä
|-
| (2300) Stebbins || 1953 TG2 || 10 oktober 1953 || Universiteit van Indiana|}

Planetoïdenlijsten